Smellie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, juge en chef caïmanien
 (1867-1951), joueur écossais de football
 (1884-1968), infirmière et colonelle canadienne
Gavin Smellie (né en 1986), sprinteur canadien
 (1840-1891), ingénieur écossais
 (1927-2020), pédiatre britannique
 (1927-1988), biochimiste écossais
 (1923-2005), homme politique canadien au Manitoba

Voir aussi

Homonymie de patronyme